ILC pode referir-se à:
 Iniciativa Legislativa de Cidadãos
 Concílio Luterano Internacional (ILC), concílio da Igreja Luterana
 In Living Color, série de televisão
 Carcinoma lobular invasivo (ILC), tipo de carcinoma
 Índice de Letramento Científico

Desambiguação